Hofamt bezeichnet:

 Hofamt, Amt an fürstlichen Höfen

Hofamt heißen folgende geographische Objekte:

 Hofamt (Gemeinde Emmersdorf), Katastralgemeinde von Emmersdorf an der Donau, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Hofamt (Gemeinde Hohenberg), Ortschaft der Gemeinde Hohenberg, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Hofamt (Gemeinde Frohnleiten), Katastralgemeinde von Frohnleiten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark